Søhest har flere betydninger:
 Søhest – slægt inden for dyreriget 
 Søhest – hestelignende fabeldyr med fiskehale
 Fartøj eller skib – poetisk
 Flodhest – død betydning
 Hvalros – død betydning

Fodnoter